Рібалонга () — португальська власна назва.

Топоніми

Рібалонга (Аліжо) — парафія.
 Рібалонга (Карразеда-де-Ансіайнш) — парафія.